De Beker van Moldavië is het nationale voetbalbekertoernooi in Moldavië dat wordt georganiseerd door de Moldavische voetbalbond.

Sinds 1992 is het de nationale bekertoernooi van het onafhankelijke Moldavië. De finale vindt steevast plaats in het Stadion van de Republiek in Chisinau. Het bekertoernooi was van 1945-1991 een regionaal  bekertoernooi in de deelrepubliek SSR Moldavië in de Sovjet-Unie en gold als voorronde voor de USSR Cup. De winnaar van de beker plaatst zich voor de voorrondes van de UEFA Europa Conference League.

Finales vanaf 1992

Prestaties per club

Winnaars 1945-1990 (SSR Moldavië)

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa